A Grósz-kormány a Magyar Népköztársaság minisztertanácsa volt.

A kormány szóvivője Bányász Rezső, majd ifj. Marosán György volt.

Források
 

Magyarország kormányai